Гран-при Португалии 1988 года — тринадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1988 года. Прошёл на трассе Эшторил в  Португалии. Соревнования состоялись 25 сентября 1988 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Герхард Бергер 1:21,961

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Португалии